Ädel är ett svenskt efternamn:
Gun Ädel (född 1938), längdskidåkare
Per Ädel (1800-talet), bonadsmålare
Rolf Ädel (född 1936), konstnär

Svenska efternamn